Slovní spojení Návrat domů má více konkrétních významů:

 Návrat domů (nakladatelství), evangelicky zaměřené nakladatelství v Praze

Návrat domů je v češtině také titul řady literárních (viz ), případně jiných uměleckých děl.
 Návrat domů, divadelní hra Harolda Pintera (v orig. The Homecoming, 1964; překlad Milan Lukeš ve sborníku Anglické absurdní divadlo, Orbis 1966)
 Návrat domů, román Rosamunde Pilcherové, (v orig. Coming Home, Knižní klub 1998, )
 Návrat domů (minisérie), britská dvoudílná minisérie na motivy románu Rosamunde Pilcherové
 Návrat domů, kniha psychologa Johna Bradshawa (v orig. Homecoming, 1990; Portál 2018, )
 Několikrát byl název použit ve science fiction: nesou ho
 román Frederika Pohla (v orig. Homegoing, 1989; Laser 1995, )
 pentalogie O. S. Carda (v orig. Homecoming, 1992–1995), z níž česky vyšel pouze první díl Vzpomínky na zemi (The Memory of Earth; Classic And 1996, )
 novela Roberta Silverberga (v orig. Homefaring, Amazing listopad 1983; česky v omnibusu Návrat domů. Gilgameš v pustinách, SLAN, Slaný 1992, )
 Návrat domů (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Návrat domů (film, 1948) je též název českého filmu z roku 1948 (režie Martin Frič, námět Leopold Lahola) o návratu českého důstojníka z 2. světové války
 Návrat domů (film, 1978) – americký oscarový film z roku 1978